|-
| (47801) 2000 EF55||||10 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47802) 2000 EZ56||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47803) 2000 EK58||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47804) 2000 EP59||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47805) 2000 EY60||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47806) 2000 EV65||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47807) 2000 ED67||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47808) 2000 EG67||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47809) 2000 EA78||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47810) 2000 EE79||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47811) 2000 ER79||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47812) 2000 EW79||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47813) 2000 EK84||||6 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47814) 2000 ED85||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47815) 2000 EP85||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47816) 2000 EE86||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47817) 2000 EW89||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47818) 2000 EA91||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47819) 2000 EJ91||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47820) 2000 EB93||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47821) 2000 EN93||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47822) 2000 EX95||||11 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47823) 2000 EK97||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47824) 2000 ED103||||11 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47825) 2000 EO103||||12 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47826) 2000 EC105||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47827) 2000 EJ105||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47828) 2000 EV109||||8 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47829) 2000 EF110||||8 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (47830) 2000 EF111||||8 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (47831) 2000 ED112||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47832) 2000 EC113||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47833) 2000 EJ114||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47834) 2000 EN114||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 47835 Stevecoe||||10 березня 2000||Каталінський огляд||Р. Гілл
|-
| (47836) 2000 EU116||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47837) 2000 EB118||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47838) 2000 EP119||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47839) 2000 ES119||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47840) 2000 EW119||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47841) 2000 EO121||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47842) 2000 EH122||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47843) 2000 EC123||||11 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47844) 2000 EQ126||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47845) 2000 ED129||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47846) 2000 EM133||||11 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47847) 2000 EV133||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47848) 2000 EY133||||11 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47849) 2000 EY135||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47850) 2000 EB137||||12 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47851) 2000 EW139||||12 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47852) 2000 EQ140||||2 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47853) 2000 EA144||||3 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47854) 2000 EY150||||5 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (47855) 2000 EU153||||6 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (47856) 2000 EO154||||6 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (47857) 2000 ET155||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47858) 2000 EB158||||12 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47859) 2000 EJ158||||12 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47860) 2000 EX163||||3 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47861) 2000 EY169||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47862) 2000 ED175||||2 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47863) 2000 EC180||||4 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47864) 2000 EN184||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47865) 2000 FK3||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47866) 2000 FM5||||25 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47867) 2000 FC6||||25 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47868) 2000 FS11||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47869) 2000 FF12||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47870) 2000 FK13||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47871) 2000 FQ13||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47872) 2000 FV15||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47873) 2000 FV16||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47874) 2000 FP17||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47875) 2000 FG21||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47876) 2000 FM21||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47877) 2000 FE23||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47878) 2000 FK25||||26 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47879) 2000 FR26||||27 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47880) 2000 FY27||||27 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47881) 2000 FV30||||27 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47882) 2000 FT38||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47883) 2000 FZ39||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47884) 2000 FN40||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47885) 2000 FB42||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47886) 2000 FT42||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47887) 2000 FY42||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47888) 2000 FC46||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47889) 2000 FL47||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47890) 2000 FB49||||30 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47891) 2000 FO65||||27 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47892) 2000 GT5||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47893) 2000 GY11||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47894) 2000 GS21||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47895) 2000 GZ25||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47896) 2000 GE36||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47897) 2000 GO38||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47898) 2000 GA47||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47899) 2000 GO48||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47900) 2000 GS48||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

47800